|- align="center"
|align="left"| Toni Ulmen
|1952
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bobby Unser
|1968
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jerry Unser
|1958
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alberto Uria
|1955-1956
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|}

U